Степа́н Петро́вич Жи́харев ( — , Санкт-Петербург) — русский писатель и драматург-переводчик, сенатор и страстный театрал, известный главным образом своими дневниками-письмами («Записки современника»).

Биография 
Точные дата и место рождения писателя неизвестны. Наиболее часто в литературе упоминаются 18 февраля 1788 года, что также следует из его дневников, и село Спешнево-Ивановское Данковского уезда, однако в фонде С. Д. Полторацкого в Отделе рукописей Российской Государственной библиотеки (Ф. 233, карт. 27, №12б) хранятся библиографические заметки о С. П. Жихареве, где указано, что он родился 18 февраля 1789 года в с. Волчки Козловского уезда Тамбовской губернии (записано Полторацким со слов самого С. П. Жихарева).

Из дворян. Имя дано в честь деда Степана Даниловича Жихарева. Родители — секунд-майор Пётр Степанович Жихарев и его жена Александра Гавриловна, урождённая княжна Борятинская.

Воспитывался в частном французском пансионе Л. Ронка. В 1804 году принят полупансионером в университетский Благородный пансион. В декабре 1804 года сдал экзамены и, получив звание студента, стал посещать лекции в Московском университете, курса не окончил. В период учёбы познакомился со многими будущими светилами литературного мира, а А. Ф. Мерзляков привил Жихареву страсть к театру. 

В августе 1806 году переехал в Санкт-Петербург и поступил на службу в Коллегию иностранных дел актуариусом и затем переводчиком.

В 1809 году жил в доме князя А. А. Шаховского, с которым (а также Гнедичем, Лобановым и Полозовым) участвовал в переводе «Заиры» Вольтера. Несмотря на всё желание стать писателем, Жихареву это не удавалось; его пьесы, не напечатанные, но ставившиеся на сцене, были крайне слабы. Свою первую трагедию сам он описывал впоследствии как «смесь чуши с галиматьёй, помноженных на ахинею». Не имели успеха и немногочисленные опубликованные стихотворные произведения.

С началом войны 1812 г. Жихарев перешел в канцелярию Комитета министров (к статс-секретарю П. С. Молчанову), а затем, через своего приятеля Марченко, в то время особо близкого к Аракчееву, был принят на службу в канцелярию петербургского главнокомандующего и председателя Комитета министров С. К. Вязмитинова.

«Безвкусие было главным недостатком его в словесности, в обществе, в домашней жизни», — рассказывает Вигель. — «У него был жив ещё отец, человек достаточный, но обремененный долгами, а Жихарев любил погулять, поесть, попить и сам попотчевать. Это заставило его войти в долги и прибегать к разным изворотам, строгою совестливостью не совсем одобряемым». Несмотря на репутацию графомана, Жихарев добился, однако, того, что в литературных кружках начала XIX века его считали своим человеком. Посещал собрания «Беседы любителей русского слова».

В 1815 году Жихарев порвал с «Беседой» и стал членом «Арзамаса» под прозвищем Громобой. Поскольку при вступлении в это общество полагалось произнести надгробную речь об одном из членов «Беседы», то Жихареву — как бывшему члену последней — пришлось произнести надгробное слово себе самому.

Во время поездки Александра I по России и Польше (1816—1817) Жихарев получил назначение в свиту государя и, как сказано в формуляре, «один исправлял все по собственной е. и. в. канцелярии дела». Как состоящий в свите государя, в сентябре 1818 года получил назначение сопровождать его на Аахенский конгресс, однако «по расстроенному здоровью» сопровождать императора не смог, Жихарев уволился от службы и уехал из Петербурга. В 1818 году Жихарев вышел в отставку, женился и поселился в своём имении, где увлёкся конным спортом. В это время родились четверо детей. Деревенская жизнь, очевидно, проходила также в имениях Данковского уезда. В 1823 году вновь вернулся на службу и по ходатайству А. И. Тургенева занял пост московского губернского прокурора (1823—1827).

C 1828 по 1839 гг. Жихарев состоял обер-прокурором московского департамента сената, но потерял это место за взяточничество. По словам В. В. Вересаева, «на руку был очень нечист, вымогал взятки, брал у приятелей деньги взаймы без отдачи», наживался на управлении имениями братьев Тургеневых. «Маска снята с чёрного человека», — писал ещё в 1831 году А. Я. Булгаков. В 1840-е гг. состоял членом Центральной комиссии по испытанию лошадей. В конце жизни возглавлял Театрально-литературный комитет в Петербурге. Похоронен там же на Митрофаниевском кладбище.

Наружность Жихарев имел азиатскую; оливковый цвет лица, чёрные, как смоль, кудрявые волосы, чёрные блистающие глаза, но которые никогда не загорались ни гневом, ни любовью и выражали одно флегматичное спокойствие. Он казался мрачен, угрюм, и не знаю, бывал ли он когда сердит или чрезвычайно весел. Его мог совершенно развеселить один только шумный пир, жирный обед и беспрестанно опоражниваемые бутылки.

Мемуары 

Посмертно были изданы жихаревские «Записки современника», делящиеся на две части — «Дневник студента» (1805—1807) и «Дневник чиновника» (1807—1817). Перед читателем развертывается широкая барская жизнь русского общества эпохи Александра I в виде живой и пёстрой панорамы, без обобщений и выводов, но как результат наблюдательности автора. Более всего ценен интимный материал для истории русской литературы и особенно русского театра, а также целая галерея портретов — и екатерининских ветеранов, и людей начала века — в различных сферах общества.

Жихарев особенно дорог театралам, ибо знал всех актёров своего времени; он ярко изображает жизнь сцены и кулис театральной эпохи во время перехода от классицизма к романтизму. В начале XX века, впрочем, отмечалось, что мемуары Жихарева увидели свет лишь в извлечениях и местонахождение остальных рукописей неизвестно.

Семья 
В 1818 году Жихарев взял большое приданое за Федосией Дмитриевной Нечаевой (1795—1850), сестрой синодского обер-прокурора С. Д. Нечаева. Их дети:
 Варвара (1819—08.03.1879), была известна в московском обществе своей красотой, а позже своими похождениями. С 1837 года жена князя Э. П. Мещерского (1808—1844), после его смерти состояла в отношениях с графом . Скончалась от бронхита в Сан-Донато близ Флоренции. Её дочь Мария, фрейлина двора, в которую был страстно влюблён будущий Александр III, вышла замуж за П. П. Демидова. 
 Александра (1819—1820)
 Платон (1820—1838)
 Александра (1824—1833)

Дальним родственником Степана Жихарева был сенатор Сергей Жихарев (1820—1899).

Примечания

Литература 
 
 Мазаев М. Н. С. П. Жихарев и его записки // Исторический вестник, 1893. — Т. 52. — № 6. — С. 763—769.

Ссылки 
 ЖИХАРЕВ Степан Петрович. Большая российская энциклопедия
 К 220-летию со дня рождения

Писатели России по алфавиту
Писатели России XIX века
Русские писатели XIX века
Прокуроры Российской империи
Сенаторы Российской империи
Мемуаристы Российской империи
Авторы дневников
Авторы театральных мемуаров
Степан
Похороненные на Митрофаниевском кладбище